Aeiou (telefonia móvel) — operadora telefónica brasileira
 AEIOU (portal) — portal de Internet português
 Austriae est imperare orbi universo — moto da Casa de Habsburgo

Desambiguações de siglas